Biljevine je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Senja, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 55 stanovnika te 24 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine u naselju je živio 51 stanovnik.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Senja